O nome Melor foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tempestade tropical Melor (2003) - tempestade tropical que atingiu o norte das Filipinas e afetou Taiwan, causando pelo menos 4 fatalidades.
 Tufão Melor (2009) - intenso tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o Japão, causando pelo menos 4 fatalidades.

Desambiguação